La Forêt ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 La Forêt-Auvray im Département Orne
 La Forêt-de-Tessé im Département Charente
 La Forêt-du-Parc im Département Eure
 La Forêt-du-Temple im Département Creuse
 La Forêt-Fouesnant im Département Finistère
 La Forêt-le-Roi im Département Essonne
 La Forêt-Sainte-Croix im Département Essonne
 La Forêt-sur-Sèvre im Département Deux-Sèvres

 La Forêt, Ortschaft in der Gemeinde Saint-Ours im Département Savoie
 La Forêt, Ortschaft in der Gemeinde Évette-Salbert im Département Territoire de Belfort